A Danica  délszláv eredetű női név, a jelentése hajnalcsillag. 


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.

Névnapok
július 21.

Híres Danicák

Danica Patrick amerikai autóversenyző
Danica McKellar amerikai színésznő

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (D)
Női keresztnevek (D)
Szláv eredetű magyar női keresztnevek